Bengtsfors (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Bengtsfors (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente.